DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 — седьмой турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Он проходил с 28 октября по 1 ноября 2015 года на арене Sala Polivalentă в Клуж-Напока, Румыния. Был организован DreamHack при поддержке Valve. Общий призовой фонд турнира составил 250 000 долларов США.

Квалификация

Майноры 
Существует три региональных квалификатора — майнора: Америка, Азия и Европа, причём европейских майноров было проведено два. В американский и азиатский майнор входят по 8 команд, в то время как в европейские по 16. Из европейских майноров выходят 5 команд, из американского — две, а из азиатского всего одна.

Европейский майнор #1

Европейский майнор #2

Американский майнор

Азиатский майнор

Основная квалификация 
Основной квалификацией стал DreamHack Open Stockholm 2015, где сразятся 8 команд вышедших из майноров и восемь худших команд прошлого мажора — ESL One Cologne 2015.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Комплектация команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
Таблица плей-офф состоит из восьми команд, по две от каждой группы. Все эти матчи проводятся до трёх побед. Команды продвигаются в турнирной сетке, пока не определится победитель.

Итоговое положение команд

Примечания 

Counter-Strike
Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
2015 год в киберспорте